Суола:

 Суола — река в Амгинском и Мегино-Кангаласском улусах Якутии, правый приток Лены.
 Суола — село в Мегино-Кангаласском улусе Якутии, образует Мелдехсинский наслег.
 Суола — село в Мегино-Кангаласском улусе Якутии, образует Морукский наслег.